Hildegardia steht für

 Hildegardia (Pflanzengattung)
 Hildegardia (Tiergattung), eine Heuschreckengattung